Harrison může znamenat:

rodné jméno nebo příjmení
 viz Harrison (jméno)

místní název
 Harrison County – rozcestník
 Harrison (New Jersey) – město v USA

Podobné příjmení 
 Harris